Lietuvos geležinkeliai
 Granice wzrostu (Limits to Growth)
 Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne